Hagit – w grimoire Arbatel de magia veterum anioł planety Wenus oraz jeden z siedmiu duchów olimpijskich. Hagit jest władcą 21 lub 35 ze 196 prowincji olimpijskich. Pełni służbę w piątek. Dowodzi 4 tysiącami legionów duchów i potrafi przemienić każdy metal w złoto. W białej magii Hagit jest jednym z siedmiu zarządców nieba.

Zobacz też 
Artur Edward Waite

Anioły